Występy w europejskich pucharach francuskiego klubu piłkarskiego Lille OSC.

Wykaz spotkań pucharowych

2001–2020

2021−

Bibliografia 

 

Lille OSC
Francuskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach